Palazzo del Popolo, palazzo storico di San Gimignano, in provincia di Siena.
 Palazzo del Popolo, palazzo storico di Todi, in provincia di Perugia.
 ...